Вер-де-Біро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південь від Парижа, 115 км на схід від Бордо, 65 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 186,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вер-де-Бірон на сайті французького Національного інституту географії
 Вер-де-Бірон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вер-де-Бірон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь